Aromatne (în ) este localitatea de reședință a comunei Aromatne din raionul Bahciîsarai, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Aromatne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Aromatne, Aromatne
Aromatne, Aromatne, Bahciiîsarai
Aromatne, Aromatne, Bahciiîsarai, Crimeea